Starkville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Starkville (Colorado)
 Starkville (Mississippi)
 Starkville (New York)
 Starkville (Pennsylvania)